Штра́ух () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Штраух, Александр Александрович (1832—1893) — российский зоолог.
 Штраух, Аннегрет (род. 1968) — немецкая гребчиха.
 Штраух, Максим Максимович (1900—1974) — советский актёр; народный артист СССР.
 Штраух, Филип (1862—1924) — российский яхтсмен.
 Штраух, Эдуард (1906—1955) — оберштурмбаннфюрер СС, командир полиции безопасности и СД в Белоруссии.
 Штраух, Энгельберт Мадисович (1896—1938) — председатель Ревельского комитета РСДРП(б), председатель ревтрибунала и комиссар продовольствия Ревеля.